Temer peut désigner :

Patronyme 

 Marcela Temer, née Marcela Tedeschi Araújo (1983-), épouse de Michel Temer ;
 Michel Temer (1940-), homme politique brésilien.
Patronyme hispanique
Patronyme brésilien